Formatge Gloucester, formatge tradicional semidur.
 Geografia:
 Gloucester, capital del comtat de Gloucestershire, al sud-oest d'Anglaterra.
 Gloucester (Massachusetts), població dels Estats Units a l'estat de Massachusetts.
 Gloucester City, població dels Estats Units a l'estat de Nova Jersey.
 Gloucester Courthouse, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Virgínia.
 Gloucester Point, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Virgínia.
 Illes del Duc de Gloucester, grup de tres atols de les Tuamotu a la Polinèsia Francesa.
 New Gloucester, població a l'estat de Maine (EUA).